Ла Алдеа има више значења:

 Ла Алдеа (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Алдеа (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алдеа (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алдеа (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алдеа (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Алдеа (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Алдеа (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Алдеа (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алдеа (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Алдеа (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику